A 2010–2011-es magyar férfi röplabdabajnokság a hatvanhatodik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenöt csapat indult el, az előző évi első helyezett az osztrák, magyar, szlovák, horvát és szlovén csapatok részvételével tartott Közép-európai Ligában szerepelt, a többiek az előző évi szereplés alapján két csoportban (Extraliga: 1-6. helyért, NB I.: 7-14. helyért) két kört játszottak (az ifjúsági válogatott csak egy kört játszott). Az alapszakasz után a Közép-európai Ligában szereplő csapat és az Extraliga 1-3. helyezettjei egymás közt két kört, az Extraliga 4-6. és az NB I. 1-2. helyezettjei egymás közt szintén két kört, az NB I. 3-8. helyezettjei (az ifjúsági válogatott már nem vett részt) az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak. A középszakasz után az 1-8. helyezettek play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, a 9-11. helyezettek egymás közt két kört játszottak, a 12-14. helyezettek az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak.

Alapszakasz

Extraliga

NB I. 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Középszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Fino Kaposvár SE–Csepeli RC 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti SE–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:1, 3:0 és Dunaferr SE–MAFC-Mapei 3:0, 3:0 és Vegyész RC Kazincbarcika–Dági KSE 3:1, 3:1

Elődöntő: Fino Kaposvár SE–Vegyész RC Kazincbarcika 3:1, 3:2, 3:1 és Kalo MÉH-Kecskeméti SE–Dunaferr SE 3:1, 3:1, 3:0

Döntő: Fino Kaposvár SE–Kalo MÉH-Kecskeméti SE 3:1, 3:1, 3:0

3. helyért: Dunaferr SE–Vegyész RC Kazincbarcika 3:1, 3:1, 3:2

5–8. helyért: Dági KSE–Csepeli RC 3:0, 3:0 és MAFC-Mapei–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:2, 1:3, 2:3

5. helyért: Dági KSE–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:1, 3:1

7. helyért: MAFC-Mapei–Csepeli RC 2:3, 3:1, 3:1

9–11. helyért

12–14. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
Magyar Röplabda Szövetség

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag